Katja kan avse:

 Katja (vattendrag) – en flod vid staden Krasnojarsk i Ryssland
 Katja (djur) – ett fjärilssläkte
 Katja (namn) – ett kvinnonamn
 Katja (operett) – en operett med libretto av Leopold Jacobson och Rudolph Österreicher och med musik av Jean Gilbert
 Katja (äpple) – en äppelsort